Bahnhofstraße 13 steht für:

 Bahnhofstraße 13 (Grebenstein)
 Bahnhofstraße 13 (Quedlinburg)